Wilhelm Sonne ist der Name von

* Wilhelm Sonne (Sprachforscher) (Wilhelm Günther Heinrich Sonne; 1820–1873), deutscher Pädagoge und Sprachforscher
 Wilhelm Sonne (Chemiker) (Wilhelm Friedrich Erich Heinrich Sonne; 1857–1941), deutscher Chemiker